Самос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саррия. Занимает площадь 136 км². Население — 1646 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Samos
 Real Abadía Benedictina de Samos y monasterio

Города Луго
Муниципалитеты Луго